

Presentación previa 
El alemán Dustin Brown fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la primera ronda del torneo.

El español Albert Ramos ganó el título, derrotando al croata Mate Delić 6–1, 7–5 en la final.

Cabezas de serie

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Génova 2014